Анато́лий Васи́льевич Петухо́в (2 ноября 1934, село Шимозеро, Вытегорский район, Вологодская область, РСФСР, СССР — 30 августа 2016, Вологда, Россия) — советский и российский писатель, по национальности вепс. Писал на русском и вепсском языках; был первым вепсским профессиональным литератором. Народный депутат России, член Верховного Совета России (1990—1993). Кавалер российского Ордена Дружбы народов (1994).

Биография 
Родился в 1934 году в вепсском селении Шимозеро в Вологодской области в семье учителя. В 1953 году окончил Белозерское педагогическое училище и отделение журналистики Ленинградской Высшей партийной школы при ЦК КПСС. По образованию — учитель и журналист.

С 1953 года работал журналистом в газетах Череповца, Омской и Вологодской областей. С 1965 года проживал в Вологде.

Первые публикации в вологодской прессе рассказов и стихов А. В. Петухова появились в середине 1950-х годов. Первая книга Петухова — «Лешак» — была издана в 1966 году. Профессионально начал заниматься писательской деятельностью с 1968 года, член Союза писателей.

Творчество Анатолия Петухова не ограничивается исключительно вепсским материалом. При этом национальная составляющая его произведений не утрачивается, рассматривается в общечеловеческом контексте. Писатель фокусируются на быте современной деревни, видя причины национальной трагедии вепсов, прежде многочисленного народа севера России, в отрыве крестьян от земли, отходе от обычаев предков. Для стиля Петухова характерны простота, доходчивость и использование в разумной мере местных говоров.

Другой важной темой творчества Петухова является связь человека с природой. В книгах для детей, написанных Анатолием Петуховым, она занимает ведущее место. Первые произведения писателя на вепсском языке были посвящены детям и природе. Это «Рассказы о животных», которые с 1990 года периодически публиковались в журнале «Кипиня».

Стоял у истоков создания вепсского алфавита, редактировал первое академическое издание словаря вепсского языка, участвовал в подготовке учебников для вепсских детей.

Государственная деятельность 
В 1990 году Анатолий Петухов был избран народным депутатом РСФСР и работал в Верховном Совете заместителем председателя комиссии по развитию коренных малочисленных народов. Член Совета Национальностей Верховного Совета России (1990—1993). Награждён орденом Дружбы народов.

Избранные произведения 
 Лешак, 1966
 Корень рода
 В синем залесье
 Тревога в Любимовке
 Петухов А. В. Сить — таинственная река. М. Детская литература, 1971. — 224 с.
 Петухов А. В. Корень рода. Сборник рассказов. Вологда, 1972. — 112 с.
 Дай лапу, друг медведь, 1976
 Без отца, 1985
 Люди Суземья, 1989.

Награды 
 Орден Дружбы народов (28 июня 1994 года) — за заслуги в развитии национальной литературы и плодотворную общественную деятельность.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Анатолий Петухов // «Фольклорно-литературное наследие Русского Севера»
 Анатолий Петухов  // «Охотничьи просторы».

Писатели Череповца
Писатели Вологды
Русские писатели по алфавиту
Вепсские писатели
Детские писатели по алфавиту
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Члены Союза писателей СССР